Ел Потреро де Ерера има више значења:

 Ел Потреро де Ерера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Потреро де Ерера (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику